Schweriner Weg steht für:

 politische Strategie in Mecklenburg-Vorpommern, siehe NPD Mecklenburg-Vorpommern #Umgang mit der NPD im Parlament: Der „Schweriner Weg“
 Weg in der Venedigergruppe in Tirol, siehe Südlicher Happ #Aufstiegsmöglichkeiten